Broxtowe kan syfta på:

 Borough of Broxtowe - ett distrikt i Nottinghamshire, England
 Broxtowe (ort) - en ort i Nottingham, Nottinghamshire, England
 Broxtowe (valkrets)